Testimony steht für:
 Testimony (1920), ein Film von Guy Newall aus dem Jahr 1920
 den Originaltitel des Films Zeugenaussage von Tony Palmer aus dem Jahr 1988
 Testimony (Album), Jazzalbum von Howard Johnson (2017)